Grover puede referirse a:

Personas
 Grover J. Trujillo Benites, analista de sistemas peruano.
 Grover Cleveland Alexander, beisbolista estadounidense.
 Grover L. Broadfoot, jurista estadounidense.
 Grover Cleveland (1837-1908), presidente de Estados Unidos.
 Grover Covington (n. 1956), defensor del fútbol canadiense. 
 Grover Krantz (1931–2002), profesor estadounidense.
 Grover Lowdermilk (1885-1968), baisbolista estadounidense.
 Grover Norquist, cabildero.
 Grover Simcox, ilustrador.
 Grover Washington, Jr. (1943-1999) saxofonista de jazz estadounidense.

Ficción 
 Grover, personaje de Sesame Street, conocido como "Coco" en España y "Archibaldo" en Latinoamérica;
 Grover Underwood, personaje de la serie Percy Jackson y los dioses del Olimpo;
 Grover's Corners, lugar ficticio de Our Town, de Thornton Wilder.

Lugares
En los Estados Unidos:
 Grover (Carolina del Norte), pueblo.
 Grover (Colorado), pueblo.
 Grovertown (Indiana), área no incorporada.
 Grover (Kansas), área no incorporada.
 Grover (Minnesota), pueblo fantasma.
 Grover (Utah), área no incorporada.
 Grover (condado de Marinette, Wisconsin).
 Grover (condado de Taylor, Wisconsin).
 Grover's Mill (Nueva Jersey), parte del municipio de West Windsor, y sitio del aterrizaje ficticio de los marcianos en La Guerra de los Mundos de Orson Welles.

Otros usos
 Algoritmo de Grover, algoritmo de búsqueda cuántica, creado por Lov Grover.
 Enfermedad de Grover, enfermedad de la piel.